Neseuterpia är ett släkte av skalbaggar. Neseuterpia ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Neseuterpia